Kelly může být:

 Kelly (jméno) – ženské křestní jméno
 Kelly (příjmení) – příjmení osob
 Kelly (kouzelnice) – česká kozelnice a iluzionistka
 The Kelly Family – hudební skupina 
 Kelly Clarkson – americká zpěvačka